El Torneig de Doha 2020, també conegut com a Qatar ExxonMobil Open 2020, és una competició tennística masculina disputada sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 28a edició del torneig es va celebrar entre el 6 i l'11 de gener del 2020 al Khalifa International Tennis Complex de Doha, Qatar.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2020
ATP Tour 2020